Мальтийская Премьер-лига 1990/1991 () — 76-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1990/1991
Мальта
Мальта
1990 год на Мальте
1991 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991